ЖФК «Ятрань-Берестівець» — український жіночий футбольний клуб з Уманського району Черкаської області, заснований у 2008 році. Базується в селі Берестівець. Виступає у Вищій лізі чемпіонату України серед жінок. Домашні матчі приймає на Центральному районному стадіоні в с. Паланка, місткістю 1 600 глядачів. З 2019 року клуб переїжджає до с. Берестівець та всі домашні матчі грає на стадіоні "Maximus".

Історія клубу
Дебют команди на вищому рівні  , тобто в Чемпіонаті України, відбувся в 2008 році. "Тренерувати команду взялись Ігор Соболенко та Володимир Пею" (прим. - цитата з "Історії футболу Уманщини, автор - І. Соболенко). На старт чемпіонату вийшли 10 жіночих команд. Дебютна гра відбулась у Донецьку проти місцевої "Доннечанки-ЦПОР", яку з мінімальною перевагою виграли гості з Уманщини (1:0). Єдиний гол в матчі та перший за команду забила Юлія Стець (прим. - яка наразі захищає кольори "Восходу" зі Старої Маячки). В тому році "Ятрань-Уманьферммаш" зайняла 8 місце. 

Команда виступала аж до 2011 року, а потім припинила участь у чемпіонатах України. Найкращим досягненням за ці часи було шосте місце. У 2013 році, вперше після тривалої паузи, в України була заснована Перша Ліга, за результатами якої тільки переможець потрапляв до Вищої ліги. В тому же році "Ятрань-Уманьферммаш" розпочала своє відновлення з самих низів жіночого футболу. І 28 жовтня 2013 р. у фінальному матчі поступилася "Медику" з Моршина в серії післяматчевих пенальті. Основний час гри завершився з рахунком 2:2. Натомість, за збігом обставин, "Ятрань" все ж таки, потрапила до Вищої Ліги і з 2014 року вже постійний учасник змагань. В 2014 році відновлена "Ятрань" під керівництвом Володимира Пею завоювала 4 місце, поступившись на 2 очки чернігівський "Легенди-ШВСМ". В 2016, 2017 та сезоні 2017/18 знову займає четверті місця, а в останньому чемпіонаті лише 1 очко відділяло уманську команду знову від "Легенди-ШВСМ".

У серпні 2020 року команда припинила своє існування.

Колишні назви 
 Ятрань (Умань)
 Ятрань-Уманьферммаш
 Ятрань-Базис-Уманьферммаш
 Ятрань-Базис

Досягнення 
 Перша ліга
 Срібний призер: 2013.

Див. також 
 Пантери (Умань)

Примітки

Посилання 
 Профіль клубу на офіційному сайті УЄФА  
 Профіль клубу на soccerway.com  
 Ятрань-Берестивец (Уманский р-н)  
 Склад команди на сезон 2017-18

Жіночі футбольні клуби України
Жіночі футзальні клуби України
Футбольні клуби, засновані 2008
Уманський район
Спорт в Умані
2008 у Черкаській області
2008 в українському спорті
засновані в Україні 2008
Футбольні клуби Черкаської області